Спартак — советский футбольный клуб из Ленинградской области. В зональном турнире второй группы 1949 года занял 9 место, в кубке СССР потерпел поражение в 1/2 зонального финала 1949 года. Представлял Гатчину.

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Спортивные клубы Ленинградской области
Спорт в Гатчине